

Musique

Genres musicaux 

 Sinfonia correspond à un genre musical différent et antérieur à la symphonie
 La sinfonia concertante ou symphonie concertante est une forme musicale

Symphonies 

 Sinfonia Domestica ou Symphonie domestique, symphonie composée par Richard Strauss
 Sinfonia da Requiem, œuvre de Benjamin Britten
 Sinfonía de Antígona, symphonie composée par Carlos Chávez
 Sinfonía India, symphonie composée par Carlos Chávez
 Sinfonía Romántica, symphonie composée par Carlos Chávez
 Sinfonia, œuvre de Luciano Berio

Orchestres 

 Sinfonia Finlandia Jyväskylä, orchestre finlandais
 Sinfonia Lahti ou Orchestre symphonique de Lahti, orchestre finlandais

Festival 

 Festival Sinfonia en Périgord, festival de musique baroque en Dordogne

Autre 

 Sinfonia Amazônica, film d'animation brésilien
 Le MSC Sinfonia est un navire de croisière